Moosbrunn heißen:
 Moosbrunn, Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Moosbrunn (Schönbrunn), Ortsteil der Gemeinde Schönbrunn, Deutschland
 Schloss Moosbrunn, Schloss in Graz-St. Peter, Steiermark

Siehe auch:
 Moosbronn